Petits hommes et hommes-singes est la quarante-et-unième histoire de la série Les Petits Hommes de Pierre Seron. Elle est publiée pour la première fois du  au  du journal Spirou, puis sous forme d'album en 1983.

Univers

Synopsis 
Les Hommes-singes (déjà rencontrés dans Les Prisonniers du temps), manipulés par le machiavélique Duc de la Fourrière miniaturisé, prennent d'assaut les grottes d'Eslapion 2.

Personnages 
Dans cette aventure, première apparition de Dimanche et de Cédille.

Historique

Publication

Revues

Album

Liens externes 

Album des Petits Hommes
Album de bande dessinée sorti en 1983
Album Dupuis
Histoire des Petits Hommes
Histoire publiée dans Spirou
Histoire publiée pour la première fois en 1982